

Localidades
Centralia (Illinois)
Centralia (Pensilvânia)
Centralia (Washington)
Centralia (Iowa)
Centralia (Kansas)
Centralia (Missouri)
Centralia - antigo nome da atual cidade da Dacota do Norte chamada atualmente de Fargo

Desambiguações de topônimos